Cléville kan syfta på:
 Cléville, Calvados
 Cléville, Seine-Maritime